Ferula khorasanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger och Paul Aellen. Ferula khorasanica ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
khorasanica